ТСС — многозначная аббревиатура:
 ТСС — таблетированные сахароснижающие средства
 ТСС — Тайваньский союз солидарности
 ТСС — тактовая сетевая синхронизация
 ТСС — текущая (справедливая) стоимость
 ТСС — телеканал «Совершенно секретно»
 ТСС — телефонно-справочная служба
 ТСС — теория следящих систем
 ТСС — терминологическое словосочетание
 ТСС — технические средства судовождения
 ТСС — технологии средств связи
 ТСС — технологическая сеть связи
 ТСС — торгово-сервисная сеть
 ТСС — Туркестано-Сибирское железнодорожное строительство
 ТСС — тяжелосредная сепарация

См. также 
 ТАСС 
  — аббревиатура латиницей
  — аббревиатура латиницей